Politika, kolektivna djelatnost koja smjera donošenju odluke o rješenju problema i izvršenju te odluke koja je obvezna za sve članove zajednice
 Politika, politički spis grčkog filozofa Aristotela (384. – 322.) i jedno je od temeljnih djela filozofije politike
 Politika (ekonomija), opća izjava ili suglasnost koja usmjerava razmišljanje i djelovanje managera kod odlučivanja
 Politika (novine), beogradski dnevni list